Роберт Моррис (, 9 февраля 1931, Канзас-Сити, Миссури, США — 28 ноября 2018) — американский скульптор, концептуальный художник и писатель. Он считается одним из видных теоретиков минимализма наряду с Дональдом Джаддом, он также внес важный вклад в развитие перформанса, лэнд-арта, Process Art и инсталляции.

Биография и творчество 
Моррис учился в Университете Канзаса, Художественном институте Канзас-Сити и в колледже Рида. Поначалу Моррис работал как живописец, в его работах 1950-х заметно влияние абстрактного экспрессионизма, особенно Джексона Поллока. Живя в Калифорнии, Моррис также познакомился с работами Ла Монте Янга и Джона Кейджа. Моррис переехал в Нью-Йорк в 1960, где поставил спектакль, основанный на исследовании тел в пространстве, в котором квадратная колонна на сцене падала через несколько минут после начала представления. Моррис разработал те же идеи в первых минималистичных скульптурах — Two Columns (1961) и L Beams (1965).

В Нью-Йорке Моррис начал изучать творчество Марселя Дюшана, создавая произведения, которые непосредственно обращались к работам Дюшана — Box with the Sound of its Own Making (1961), Fountain (1963). В 1963 у него прошла выставка минималистической скульптуры в Green Gallery в Нью-Йорке. В 1964 Моррис разработал и представил два известных перформанса — 21.3 и Site. Моррис поступил в Хантерский колледж в Нью-Йорке (его диссертация была посвящена Бранкузи) и в 1966 опубликовал серию влиятельных эссе «Notes on Sculpture» в Artforum. В 1966 он выставил две работы L Beams на выставке «Primary Structures» в Jewish Museum в Нью-Йорке.

В 1967 Моррис создал Steam, раннюю работу лэнд-арта. В конце 1960-х Моррис участвовал в музейных шоу в Америке, но его работа и статьи вызвали критику Клемента Гринберга. Его работы стали более масштабными, занимая большую часть галерейного пространства серией модульных единиц или грудами земли. В 1971 Моррис создал выставку для Галереи Тейт, заняв пространство пандусами и кубами. Он опубликовал фото самого себя в рекламе в журнале Artforum, близкой по духу снимку Линды Бенглис (Lynda Benglis), с которой он сотрудничал, работая над несколькими видео.

Он создал Обсерваторию Роберта Морриса в Нидерландах, «современный Стоунхендж», которая фиксирует солнцестояния и равноденствия. Её координаты 52°32’58"N 5°33’57"E.

На протяжении конца 1970-х Моррис переключился на фигуративные работы, что удивило многих его сторонников. Темы работ часто были связаны со страхом перед ядерной войной. В 1974 Роберт Моррис прорекламировал выставку в галерее Лео Кастелли плакатом, демонстрирующем его с голой грудью в садомазохистской одежде.

На протяжении 1990-х он вернулся к ранним работам, занимаясь реконструкциями и инсталляциями утраченных произведений.

Моррис скончался 28 ноября 2018 года в г. Кингстоне близ Нью-Йорка.

Примечания

Ссылки 
 Биография Роберта Морриса
 Портфолио на columbia.edu
 Роберт Моррис
 Обсерватория

Выпускники Рид-колледжа
Выпускники Канзасского университета
Художники XX века
Художники XXI века
Современные художники США
Скульпторы-минималисты
Выпускники Хантерского колледжа
Выпускники Института искусств Канзас-Сити